Moncure est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1889-1969), homme politique américain en Virginie
 (1926-2013), auteure américaine de fiction pour enfants

Prénom
Moncure Daniel Conway (1832-1907), écrivain et abolitionniste américain
 (1838-1872), nouvelliste américaine
 (1825-1865), diplomate américain
Joseph Moncure March (1899-1977), poète et scénariste américain
 (1802-1891), ingénieur civil américain

Toponyme

Moncure, communauté de la Caroline du Nord

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom